De 15 kilometer individueel voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 7 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Zweedse Hanna Öberg.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen individueel